Mamiya (entreprise) est une société japonaise de photographie.
 Le Mamiya est un navire de ravitaillement de la Marine impériale japonaise en service entre les années 1920 et la Seconde Guerre mondiale.
 Mamiya Rinzō est un explorateur japonais, né en 1775 et décédé le .
 Le mont Mamiya est un volcan situé dans le groupe volcanique Daisetsuzan des monts Ishikari en Hokkaidō au Japon.
 Yuki Mamiya (1991-), actrice japonaise.